

Musica 
 Figure – gruppo musicale giapponese
 Figure – musicista statunitense

Altro 
 Figure – saggio in più volumi di Gérard Genette pubblicato tra il 1966 e il 1972
 Figure – cavallo

Pagine correlate 
Figura

Altri progetti